Забавные игры:
 Забавные игры (фильм, 1997) — экспериментальный фильм ужасов, снятый австрийским режиссёром Михаэлем Ханеке в 1997 году.
 Забавные игры (фильм, 2007) — американский авторемейк одноимённого фильма Ханеке, снятый в 2007 году.